

Фішинг-Крік Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсільванія
 Фішинг-Крік — переписна місцевість, штат Меріленд